RE poate fi:
 Aer Arann, Codul IATA al companiei aeriane din Republica Irlanda
 Recklinghausen, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 Reggio Emilia, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 Reticul endoplasmatic, organit în celulele eucariote
 Réunion, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui departament de peste mări francez
 Reutte, număr de înmatriculare auto al districtului austriac

Re poate fi:
 Partea reală a unui număr complex
 Re, marchează un răspuns la un e-mail
 Re, notă muzicală din solfegiu
 Re, nume alternativ pentru zeul egiptean Ra
 Re, comună în Italia
 Re, municipiu în Norvegia
 Reniu, element chimic cu simbolul Re
 Număr Reynolds, mărime adimensională în mecanica fluidelor

Re. poate fi:
 Rupie, abrevierea pentru moneda

re poate fi:
 .re, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Réunion
 re, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (れ în hiragana sau レ în katakana)
 Return(ed), expresie în jargonul informatic pentru m-am întors

°Ré poate fi:
 Scară de temperatură Réaumur, simbolul al acestei scări termodinamice de temperatură

Legături externe 
 
  „re” la acronymfinder.com